Asmuss ist der Familienname folgender Personen:

 Burkhard Asmuss (1951–2012), deutscher Historiker
 Hermann Martin Asmuss (1812–1859), baltischer Zoologe